Ok qq

Codici
SHO – codice aeroportuale IATA usato precedentemente dall'aeroporto civile di Sokcho (Corea del Sud)
SHO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Re Mswati III, Manzini (Swaziland)
sho – codice ISO 639-3 della lingua shanga

Musica
Sho – uno strumento musicale a fiato ad ancia libera

Onomastica
Shō – nome proprio di persona giapponese maschile

Sport
SHO – nelle statistiche di baseball, shutout

Altro
Sho – lettera arcaica dell'alfabeto greco